A Journal of a Voyage to New South Wales (tradução literal: Jornal de Uma Viagem para Nova Gales do Sul) foi uma obra científica de apenas uma edição em língua inglesa, de autoria de John White (1757/8-1832), que descrevia uma ampla variedade de animais, aves, lagartos, serpentes, algumas espécies de árvores e outras produções naturais.

Ligações externas 
 Journal of a Voyage to New South Wales, livro-virtual em domínio público pelo Projeto Gutenberg.

Livros de biologia